Rufino steht für:

 Rufino (Vorname), männlicher Vorname
 (4107) Rufino, Asteroid des Hauptgürtels
 Rufino (Santa Fe), argentinische Gemeinde im Departamento General López
 Rufino (Film), spanischer Kurzfilm (1998)

Rufino ist ein Nachname folgender Personen:
 Elivélton Alves Rufino (* 1971), brasilianischer Fußballspieler
 Joel Rufino dos Santos (1941–2015), brasilianischer Schriftsteller
 Juan Carloz Jiménez Rufino (* 1951), argentinischer Sänger, siehe Carlos Jiménez
 Kléver Rodrigo Gomes Rufino (* 1989), brasilianischer Fußballtorhüter
 Maria Clara Salgado Rufino (* 1983), brasilianische Beachvolleyballspielerin
 Roberto Rufino (1922–1999), argentinischer Tangosänger, -komponist und -dichter